

Patronyme
 Alexa Grasso, (1993-), est une pratiquante de MMA mexicaine.
 Ella T. Grasso, (1919-1981), est une femme politique démocrate américaine.
 Guglielmo Grasso, (1150-1201), fut un marchand, pirate puis amiral génois et deuxième comte de Malte.
 Laurent Grasso, (1972- ) est un artiste français.
 Pietro Grasso, (1945- ), est un magistrat et homme politique italien.
 Richard Grasso, (1946- ), a été président du New York Stock Exchange.

Homonymie
Homonymie de patronyme